IDT est un sigle qui peut désigner :
 , un tableau de données situé dans la mémoire d'un ordinateur d'architecture x86, et permettant au microprocesseur de gérer les interruptions ;
 , une société en électronique, fondée en 1980 ;
 .
 "International Discount Telecommunications (IDT), un opérateur américain de télécommunications fondé en 1990, qui s'est longtemps spécialisé dans le « call-back ».